Aloys Sprenger (1813-1893), un orientaliste autrichien ;
 Anne-Sylvie Sprenger (1977-), une écrivaine, journaliste et rédactrice vaudoise ;
 Carl Ludwig Sprenger (1846-1917), un botaniste allemand ;
 Christian Sprenger (1983-), un handballeur allemand ;
 Chrisitan Sprenger (1985-), un nageur australien ;
 Jacques Sprenger (entre 1436/8 - 1496), un inquisiteur dominicain qui aurait écrit avec Henri Institoris le Malleus Maleficarum ;
 Johann Theodor Sprenger (mort en 1648), un juriste allemand ;
 Henk Sprenger (1919-2005), un dessinateur néerlandais de bandes dessinées traduites et publiées dans de nombreux pays ;
 Liliane Sprenger-Charolles (1946-), une linguiste et psycholinguiste française ;
 Nicholas Sprenger (1985-), un nageur australien spécialiste des épreuves de demi-fond en nage libre ;
 Placidus Sprenger (1735-1806), bénédictin, éditeur et historien allemand.

Voir aussi 
 Sprenger van Eijk, un pilote de rallye s néerlandais privé occasionnel
 
 
 
 
Patronyme néerlandais
Patronyme allemand
Patronyme lorrain